Az 1964-es női kosárlabda-Európa-bajnokságot Magyarországon, Budapesten rendezték 1964. szeptember 6. és szeptember 13. között. Magyarország 1950 után másodszor rendezett női kosárlabda-Eb-t. A kontinenstornán 10 csapat vett részt. A tornát a szovjet válogatott nyerte, a házigazda magyar csapat a nyolcadik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 10 csapatot 2 darab, 5 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadik és negyedikek az 5–8., az ötödikek a 9. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1964
Európa-bajnokság